Frukost i det gröna, ibland även Frukost i det fria eller Frukosten i det gröna, () kan syfta på:

 Frukost i det gröna – målning från 1863 av Édouard Manet
 Frukost i det gröna (målning av Monet) – målning från 1865 av Claude Monet
 Frukost i det gröna (målning av Larsson) – målning från 1910–1913 av Carl Larsson
 Frukost i det gröna (Picasso) – skulpturgrupp från 1966 av Pablo Picasso
 Frukost i det gröna (film) – fransk film från 1959 i regi av Jean Renoir